Wężownik – gwiazdozbiór
 rdest wężownik – gatunek rośliny